Deiffelt (Bèlgica), municipi belga de la província de Luxemburg.
 Deiffelt (Luxemburg), municipi luxemburguès de la comuna de Wincrange.